Afareo puede referirse a los siguientes artículos:

 Afareo. Orador y trágico ateniense.
 Afareo. Personaje de la mitología griega. Rey de Mesenia.
 Afareo, hijo de Caletor. Un guerrero aqueo en la Guerra de Troya, muerto a manos de Eneas.
 Afareo. Uno de los centauros que asistieron a la boda de Pirítoo e Hipodamía.